Името Българене носят три български села:

 Българене, област Ловеч
 Българене, област Плевен
 Българене, област Стара Загора